La saison 1975-1976 de l'association mondiale de hockey est la quatrième saison de la ligue aujourd'hui défunte.

Théoriquement, chaque franchise devait jouer 80 matchs mais finalement, quatre équipes parmi les cinq canadiennes jouèrent 81 matchs.

Saison régulière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Classements finaux

Meilleurs pointeurs 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Séries éliminatoires 

Les Jets de Winnipeg l'emportent sur les Aeros de Houston sur le score de 4 matchs à 0.

Trophées de l'AMH

Références 
 Résultats sur www.hockeydb.com

Saison de l'AMH
AMH
AMH